Wagarville ist der Name folgender Orte:

 Wagarville (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Wagarville (Ontario), Ort in Kanada